Барани () — венгерская и индийская фамилия. Известные носители:
 Барани, Зия-уд-дин (1285—1386) — индийский хронист.
 Барани, Роберт (1876—1936) — австрийский отоларинголог, лауреат Нобелевской премии по медицине.
 Барани — деревня в Островецком районе Гродненской области Белорусcии.